A Temporada da Deutsche Tourenwagen Meisterschaft de 1994 foi a 11º temporada do formato Meisterschaft da DTM. A série teve dez rodadas. O campeão foi o piloto alemão Klaus Ludwig.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1994 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1994